Rytterne på det danske cykelhold Team CSC for 2004-sæsonen var:

2004